Il singolare maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gullikson che ha battuto in finale John Sadri 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Johan Kriek (quarti di finale)
 Tim Mayotte (semifinali)
 Scott Davis (quarti di finale)
 David Pate (semifinali)

 Paul Annacone (quarti di finale)
 John Sadri (finale)
 Sammy Giammalva (primo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1985